Il existe plusieurs chevaux célèbres nommés Kilkenny : 

Kilkenny (cheval, 1957), en concours complet
Kilkenny (cheval, 2012), en saut d'obstacles